Астанов — фамилия; женская форма — Астанова. Известные носители:

 Астанов, Султанбек Астанович (род. 1999) — казахстанский футболист, полузащитник.
 Астанов, Умиджан Бабамурадович (род. 1990) — туркменский футболист, полузащитник.
 Астанов, Эльвин Амрах оглы (род. 1979) — азербайджанский параатлет.
 Астанов, Эльхан Астанович (род. 2000) — казахстанский футболист, полузащитник.

 Астанова, Лола (род. 1982) — американская пианистка.